SUPT6H () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 726 амінокислот, а молекулярна маса — 199 073.

Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, процесинг мРНК, сплайсинг мРНК, транскрипція, регуляція транскрипції, транспорт, транспорт мРНК, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки